

Совхозна сільська рада — сільське поселення, Адамовський район, Оренбурзька область
 Совхозна сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край